Synagoga w Białej (Bielsko-Biała)
 Synagoga w Białej (województwo opolskie)